Николай Романчук:
 Романчук, Николай Николаевич (1961—2004) — советский и российский футболист.
 Романчук, Николай Павлович (род. 1957) — украинский промышленный деятель, Герой Украины.